Суперкубок Естонії з футболу 2001 — 6-й розіграш турніру. Матчі відбулися 11 та 18 листопада 2001 року між чемпіоном Естонії клубом Левадія (Маарду) і володарем кубка Естонії клубом Транс (Нарва).

Перший матч

Деталі

Повторний матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

2001
Естонія